No te rindas puede referirse a:
 No te rindas, es el segundo episodio de la segunda temporada de Casi ángeles.
 No te rindas (canción), es una canción de TeenAngels.
 No te rindas, canción de Maná.
 No te rindas, canción de Coral Segovia.